

Буковиця () — поселення в общині Рибниця.
 Буковиця () — поселення в общині Іванчна Гориця.
 Буковиця () — поселення в общині Ренче-Вогрско.
 Буковиця () — поселення в общині Шкофя Лока.
 Буковиця-при-Літії () — поселення в общині Шмартно-при-Літії.
 Буковиця-при-Водицях () — поселення в общині  Водиці.